Newid ist:
 der deutsche Name der tschechischen Gemeinde Nevid

Newid ist der Familienname folgender Personen:
 Mehr-Ali Newid (* 1950), deutscher Orientalist